Пол Фредерик Саймон (; 13 октября 1941, Нью-Джерси) — американский рок-музыкант, поэт и композитор, обладатель трёх премий «Грэмми» в номинации «лучший альбом года» (1970, 1975, 1986).

В возрасте семидесяти шести лет объявил о прекращении своей концертной деятельности.

Биография

1957—1972 
Пол Саймон родился в семье венгерских евреев, вырос в Куинсе, учился в Колумбийском университете. Зимой 1957—1958 годов и в 1964—1970 он записывался и выступал в дуэте со своим школьным товарищем Артом Гарфанкелом как Simon and Garfunkel. Отвечая за музыкальную сторону проекта, Саймон в одиночку создал практически весь его репертуар. В 1962 году играл в группе Tico & the Triumphs, в 1963 записал сингл под псевдонимом "Джерри Лэндис" (Jerry Landis), а весной 1965 г. выпустил в Англии сольный альбом фолк-музыки «The Paul Simon Songbook», в котором чувствуется сильное влияние Боба Дилана (вплоть до пародии на него).

После коммерческого и художественного триумфа альбома Саймона и Гарфанкела «Bridge over Troubled Water» (1970) музыканты перестали записываться вместе. Отдельные дорожки с этой пластинки свидетельствовали о растущем интересе Саймона к народной музыке других стран: например, знаменитая песня «El Condor Pasa» представляла собой саймоновскую переработку мелодии композитора Даниэля Аломиа Роблеса ().

Интерес к латиноамериканским мотивам сохранился и на сольном альбоме «Paul Simon» (январь 1972). Журнал Rolling Stone держится мнения, что этот диск — лучшая сольная работа музыканта. Центральная песня — «Mother and Child Reunion» (4-е место в США) — была записана на Ямайке в стиле регги.

1973—1983 
В мае 1973 года Саймон выпустил свой второй сольный альбом, «There Goes Rhymin' Simon», в который вошли популярные шлягеры «Kodachrome» и «Loves Me Like a Rock». Более амбициозным был следующий диск — «Still Crazy After All These Years» (октябрь 1975, 1-е место в Billboard 200, «Грэмми» за лучший альбом года). Этот альбом содержит ряд наиболее известных песен Саймона, включая самый известный хит за всю его сольную карьеру — «50 Ways to Leave Your Lover» (1-е место в Billboard Hot 100).

Оказавшись к середине 1970-х в обойме самых популярных исполнителей Америки, Саймон до конца десятилетия практически не записывал новой музыки. Он выпустил сборник лучших песен, сыграл у Вуди Аллена в оскароносном фильме «Энни Холл», после чего написал сценарий и песни для кинофильма «One Trick Pony» (1980), в котором сам же исполнил главную роль. В 1981 году он выступил вместе с Гарфанкелом перед полумиллионной толпой зрителей в нью-йоркском Центральном парке; за этим последовал совместный мировой тур и выход сольника «Hearts and Bones» (октябрь 1983), который продавался с большим трудом, но был сочувственно принят критиками.

1985—2010 
В середине 1980-х Саймон — подобно всем крупным авторам-исполнителям в мире североамериканской рок-музыки — занялся музыкальными экспериментами. В отличие от Дилана, Нила Янга и Джони Митчелл, его новаторство было по достоинству оценено и широкой публикой, и музыкальным истеблишментом. Свой очередной диск, «Graceland» (август 1986), музыкант записал в Йоханнесбурге и Лондоне с группой чернокожих музыкантов. Эта пластинка способствовала возникновению в США интереса к этнической музыке («world music»). Она стала самой кассовой за всю сольную карьеру Саймона и принесла ему третью «Грэмми» за лучший альбом. По количеству статуэток в этой престижнейшей номинации с ним могут сравниться только Стиви Уандер и Фрэнк Синатра.

В 1989 году Саймон выступил в Москве.

Вслед за африканской музыкой Саймона пленили бразильские мотивы, которые преобладают в альбоме «The Rhythm of the Saints» (август 1990). В следующем году он отыграл очередной бесплатный концерт в Центральном парке; запись этого выступления вышла «живым» альбомом.

Во второй половине 1990-х Саймон занимался написанием бродвейского мюзикла «The Capeman», который с треском провалился, принеся создателям убытки в 11 миллионов долларов. Пьеса рассказывала о судьбе подростка-убийцы, который серьёзно переменил свой образ мыслей в тюрьме. Мюзикл критиковали с этических позиций, считая, что такой персонаж не может быть темой популярного спектакля.

В 1999 году Саймон выступал с Бобом Диланом. В 2000 году был выпущен альбом «You're the One», а в 2006 году в сотрудничестве с Брайаном Ино вышел альбом «Surprise». В 2007 г. Библиотека Конгресса присудила ему первую в истории «Гершвиновскую премию» за вклад в развитие американского песенного искусства.

В 2010 Пол Саймон работал над сольным альбомом "So Beautiful or So What". Альбом вышел 12 апреля 2011 года.

Дискография 
Студийные альбомы
 The Paul Simon Songbook (1965)
 Paul Simon (1972)
 There Goes Rhymin' Simon (1973)
 Still Crazy After All These Years (1975)
 One-Trick Pony (1980)
 Hearts and Bones (1983)
 Graceland (1986)
 The Rhythm of the Saints (1990)
 Songs from The Capeman (1997)
 You’re the One (2000)
 Surprise (2006)
 So Beautiful or So What (2011)
 Stranger to Stranger (2016)

 Примечания 

 Литература 
 Marc Eliot''. Paul Simon: A life. Hoboken, N.J: Wiley, 2010.

Ссылки 

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы США
Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XX века
Гитаристы XXI века
Рок-гитаристы США
Фолк-гитаристы США
Поп-гитаристы США
Рок-вокалисты США
Фолк-вокалисты США
Поп-вокалисты США
Поп-фолк-вокалисты США
Фолк-музыканты США
Музыканты фолк-рока
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Columbia Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Simon and Garfunkel
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone
 
Выпускники Средней школы Форест-Хиллз (Нью-Йорк)
Выпускники Куинс-колледжа (Городской университет Нью-Йорка)
Члены Зала славы авторов песен
Почётные доктора Северо-Западного университета